Il doppio  dello  Seguros Bolívar Open Cali 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Guido Andreozzi e Eduardo Schwank hanno battuto in finale Carlos Salamanca e João Souza 6-2, 6-4.

Teste di serie

  Facundo Bagnis /  Fabiano de Paula (Semifinali, ritiro per un dolore al quadricipite)
  Carlos Salamanca /  João Souza (finale)

  Andrea Collarini /  Andres Molteni (quarti di finale)
  Facundo Argüello /  Agustin Velotti (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolívar Open Cali 2013
ATP Challenger Tour 2013